Фавалли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Фавалли, Арманно (1936—1965) — итальянский футболист, играл на позиции полузащитника.
 Фавалли, Джузеппе (род. 1972) — итальянский футболист, выступавший на позиции защитника.